Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Balázs Taróczy che hanno battuto in finale Henri Leconte e Yannick Noah 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (campioni)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1983